Der Großmütige ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Albrecht V. (Bayern) (1528–1579), Herzog von Bayern
 Alfons V. (Aragón) (1396–1458), König von Aragon, Neapel und Sizilien
 Johann Friedrich I. (Sachsen) (1503–1554), Kurfürst und Herzog von Sachsen
 Ladislaus von Neapel (1376–1414), König von Neapel
 Otto V. (Braunschweig-Lüneburg) (1438/39–1471), Herzog zu Braunschweig-Lüneburg
 Philipp I. (Hessen) (1504–1567), Landgraf von Hessen

Siehe auch:

 Großmut